Carámbula ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Carambula (* 1988), italienischer Beachvolleyballspieler
 Antonio Carámbula (* 1960), uruguayischer Politiker
 Berugo Carámbula († 2015), uruguayischer Komiker
 Gonzalo Carámbula († 2015), uruguayischer Politiker
 Marcos Carámbula (* 1947), uruguayischer Politiker
 María Carámbula (* 1968), spanische Schauspielerin